Dit artikel bevat een lijst van vlaggen van Georgische deelgebieden. Georgië bestaat uit tien regio's en twee autonome republieken.

Klik op 'vlag' onder de naam van een deelgebied om naar het artikel over de vlag van het betreffende deelgebied te gaan.

Vlaggen van autonome republieken

Vlaggen van regio's

Zie ook
 Deelgebieden van Georgië

 
Georgië
Vlaggen